

Persone

Altro 
 4387 Tanaka – asteroide della fascia principale